ZA est un sigle, qui signifie :
 zone artisanale ou zone d'activité, dans la toponymie des communes de France,
 Zone d'atterrissage dans le jargon militaire.
 Zukunft Anstalt, Société de tête du Groupe W dans l'univers Largo Winch.

ZA est un code, qui signifie :
 Interavia Airlines, selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes,
 Afrique du Sud, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 .za, selon la liste des Internet TLD (Top level domain), 
 Zambie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l’OTAN, code alpha-2,
 le nome de Zante (île ionienne), selon la liste des immatriculations grecques,
 Albanie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Province de Zamora, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole,

ZA est un symbole, qui signifie :
 zettaampère, unité de mesure de courant électrique
 La Zone Art: Bureau des Arts de Grenoble École de management

Za peut faire référence à :
 Za, un cours d'eau marocain, affluent du Moulouya,
 un baobab Adansonia za Baill.
 un théâtre en japonais, par exemple Kabukiza, théâtre kabuki
 za, principaux types de corps de métiers dans le Japon féodal

zA est un symbole, qui signifie :
 zeptoampère, unité de mesure de courant électrique

Code